Српско Војводство се може односити на:

 Српска Војводина
 Војводство Србија и Тамишки Банат